Коммунистическая партия Непала — название нескольких партий:

Ныне действующие:
Коммунистическая партия Непала (маоистская)
Коммунистическая партия Непала (объединённая марксистско-ленинская)
Коммунистическая партия Непала (объединённая социалистическая)
Коммунистическая партия Непала (марксистская)
Коммунистическая партия Непала (марксистско-ленинская)
Коммунистическая партия Непала (Масал)
Коммунистическая партия Непала (объединённая)
Коммунистическая партия Непала (единая)
Коммунистическая партия Непала (единая марксистская)

Исторические:
Непальская коммунистическая партия
Коммунистическая партия Непала (разделилась в 1962 году)
Коммунистическая партия Непала (Четвёртого съезда)
Коммунистическая партия Непала (Машал)
Коммунистическая партия Непала (Центр единства — Масал)
Коммунистическая партия Непала (демократическая) (вошла в Коммунистическую партию Непала (единую) в 1991 году)

Кроме них, коммунистическими по идеологии считаются следующие партии Непала:
Народный фронт Непала
Национальный народный фронт (Непал)
Непальская рабоче-крестьянская партия